Wack steht für:
 Der Wack, Menhir von Alsenz im Donnersbergkreis in Rheinland-Pfalz

Wack ist der Familienname folgender Personen:
 Franz-Xaver Wack (* 1965), deutscher Fußballschiedsrichter
 Gerhard Wack (* 1945), deutscher Politiker, Staatssekretär im Saarland
 Ralf Wack (* 1967), deutscher Poolbillardspieler
 Siegfried Wack (* 1943), deutscher Politiker, Landrat (CDU)
 William Wack (* 1967), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Pensacola-Tallahassee

Siehe auch:
 Vack (Klaus Vack)
 Waack (Begriffsklärung)
 Wak (Begriffsklärung)